W dwudziestu jeden finałach piłkarskich mistrzostw świata lat 1930–2018 wystąpiły 83 reprezentacje narodowe (patrz: uwagi pod tabelą). Rozegrały 900 meczów (199 zakończyło się remisami), strzelając 2548 bramek (średnio 2,83 na spotkanie).

Tabela 

Uwagi:
 Mecze rozstrzygnięte w rzutach karnych potraktowano jako remisy.
 Reprezentacja Rosji jest spadkobiercą Związku Sowieckiego, reprezentacja Czech – Czechosłowacji, Serbii – Jugosławii oraz Serbii i Czarnogóry, a Niemiec – NRF i III Rzeszy.
 Indie Holenderskie i Zair obecnie nazywają się, odpowiednio, Indonezja i Demokratyczna Republika Konga, jednak umieszczono je pod starymi nazwami, ponieważ pod nimi zakwalifikowały się do mistrzostw świata.
 W latach 1930–1990 za zwycięstwo przyznawano 2 punkty a za remis 1 punkt. Od 1994 roku za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt a za remis, bez zmian, 1 pkt. Tabela uwzględnia oba systemy punktacji.

Klasyfikacja medalowa 

Uwaga: Jugosławia i USA przegrały w półfinałach w 1930 r. i nie rozegrano meczu o III miejsce. Mimo to, według statystyk FIFA brązowy medal na tym turnieju zdobyła drużyna USA, zaś drużyna Jugosławii zajęła czwarte miejsce.

Najwięcej startów

Najczęściej kwalifikujące się reprezentacje 

Brazylia jest jedynym zespołem który brał udział we wszystkich mundialach, jak również jedynym zespołem który zawsze startował w eliminacjach do mundialu. Jednak Niemcy również zawsze uzyskiwały awans do mundialu gdy startowały w eliminacjach. Argentyna przepadła w eliminacjach do mistrzostw świata tylko raz.

Najlepsza średnia zwycięstw

Najlepsza średnia bramek

Najlepsza średnia punktów

Przypisy 

Piłkarskie rankingi
Mistrzostwa świata w piłce nożnej